В'єрса́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 105 км на північний схід від Ліможа, 45 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 309,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єрса на сайті французького Національного інституту географії
 В'єрса на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єрса на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єрса на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єрса на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез